Get Rich or Die Tryin’ może oznaczać:
 Get Rich or Die Tryin’ (film)
 Get Rich or Die Tryin’ (album)
 Get Rich or Die Tryin’ (ścieżka dźwiękowa)